Termin -{SIRC}- ima više značenja.
 Prekorin-2 dehidrogenaza, enzim
 Istraživački centar za socijalna pitanja (), bezprofitna organizacija